Triglia () steht für:

 den Gemeindebezirk Triglia, Gemeinde Nea Propondida, Zentralmakedonien, siehe Triglia (Nea Propondida).
 die gebräuchliche Kurzbezeichnung des Dorfes Nea Triglia, Gemeinde Nea Propondida, Zentralmakedonien, siehe Nea Triglia

Personen:
 Bill Triglia (1924–2011), US-amerikanischer Jazzmusiker